De Superettan 2016 was het zeventiende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 2 april en eindigde op 5 november 2016.

IK Sirius eindigde op de eerste plaats en keerde samen met de nummer twee, AFC United, terug in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Topscorer werd Shkodran Maholi van Åtvidabergs FF met 15 goals. In de 240 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 625 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,60 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Halmstads BK wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Degradatie

Syrianska FC handhaaft zich, Assyriska degradeert en Norrby IF promoveert naar de op een na hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2016 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2016 uit in de Superettan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2015/16
Svenska Cupen 2016/17
Zweeds voetbalelftal in 2016

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2016